Captain Kidd peut faire référence aux titres :
 Captain Kidd, Jr., le titre original du film Le Trésor de William Desmond Taylor, sorti en 1919 ;
 Captain Kidd, film américain réalisé par Burton L. King et J. P. McGowan sorti en 1922 ;
 Le Capitaine Kidd (Captain Kidd), film américain réalisé par Rowland V. Lee sorti en 1945 ;
 Captain Kidd, une revue de comics dont seul 2 numéros ont paru, en 1949.

 Capitaine Kidd, surnom de William Kidd